Thorame est un nom de lieu des Alpes-de-Haute-Provence, commun à deux communes. Jusqu'au , il désignait sans distinction les deux communautés.

 Thorame-Basse est une commune française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Thorame-Haute est une commune française, située dans le même département et la même région. Les deux villages sont distants de 5 km l'un de l'autre et reliés par une route de montagne.

 La gare de Thorame-Haute est un lieu-dit de cette commune à 7 km en aval du village dans la vallée du Verdon. 
 Le canton de Thorame regroupait les deux communes de 1790 à 1801, avant son intégration dans le canton de Colmars.

Notes